Zhuqi () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Zhuqi w 2016 roku liczyła 36 226 mieszkańców – 16 899 kobiet i 19 327 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 11 733, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,09 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi